Distrikt La Victoria (spanisch Distrito de La Victoria) bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

* Distrikt La Victoria (Chiclayo), in der Provinz Chiclayo (Region Lambayeque)
 Distrikt La Victoria (Lima), in Lima

Siehe auch:
 La Victoria